П'єтро д'Абано (1250—1316) — італійський астролог, лікар та філософ.

 Абано — льодовик, лежить на південно-східному схилі гори Казбек в Казбеґському муніципалітеті Грузії.
 Абано-Терме — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя.